Зайн аль-Абидин ( — Украшение поклоняющихся, «Лучший из поклоняющихся») — арабское имя, происходит от глагола «зйн» — «украшать». Укороченная форма — Зейнал. Имя является однокоренным с именами Зайнулла, Зайнуддин и со словами, например, «музаййин» — «парикмахер», «дизайнер».

 Зайн аль-Абидин (680—713/714) — 4-й Шиитский имам
 Зайн аль-Абидин (Семудера) (XV век) — правитель государства Семудера на севере Суматры
 Зайн аль-Абидин-шах — султан Кашмира (1420—1470)
 Мизан Зайнал Абидин
 Зейнул Абедин
 Батырмурзаев, Зайналабид Нухаевич
 Зайнулабидов, Идрис Русланович

Арабские имена